Schaltegger ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schaltegger (* 1972), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler
 Emanuel Schaltegger (1857–1909), Schweizer Landschafts- und Porträtmaler
 Friedrich Schaltegger (1851–1936), Schweizer evangelischer Pfarrer, Archivar, Bibliothekar und Historiker
 Stefan Schaltegger (* 1964), Schweizer Betriebswirt